Марина Еракович і Тамарін Танасугарн були чинними чемпіонками, але Еракович вирішила того року не брати участі.
Танасугарн грала в парі з Джилл Крейбас, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Сунь Шеннань і Чжен Цзє.Сара Еррані і Роберта Вінчі виграли титул, у фіналі перемігши Сунь і Чжен з рахунком 3–6, 6–3, [10–5].

Сіяні пари 

  Сара Еррані /  Роберта Вінчі (чемпіонки)
  Акгуль Аманмурадова /  Рената Ворачова (чвертьфінал)
  Джилл Крейбас /  Тамарін Танасугарн (чвертьфінал)
  Чжан Кайчжень /  Саня Мірза (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Main Draw

2011
PTT Pattaya Open, парний розряд